En Pologne, Czyżowice peut faire référence à :

 Czyżowice, un village de la voïvodie d'Opole
 Czyżowice, un village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Czyżowice, un village de la voïvodie de Silésie